Niesthrea är ett släkte av insekter. Niesthrea ingår i familjen smalkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Smalkantskinnbaggar
Niesthrea